

Oxygène

Oganesson

Osmium

Liste en rapport avec la chimie